Музей изобразительных искусств  () — это основной художественный музей в Марселе (Франция), содержащий коллекции живописи, скульптуры и рисунков XVI—XIX веков.
Музей создан в 1802 г. Занимает восточное крыло помпезного дворца , построенного в 1860-е гг.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Musée d’Archéologie Méditerranéenne

Художественные музеи Франции
Музеи Марселя